Посёлок 326-го Квартала, 326-го Квартала — посёлок в Кемеровской области России, входит в состав Анжеро-Судженского городского округа. Население  человек ().

География 
Посёлок расположен в Кузнецкой котловине, в лесной местности, у р. Левые Козлы.
Уличная сеть состоит из шести географических объектов с однотипным названием: ул. Черемховская, ул. Черемховская 1-я, ул. Черемховская 2-я, ул. Черемховская 3-я, ул. Черемховская 4-я, ул. Черемховская 5-я

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения на 2010 год, в посёлке проживало 194 человека (90 мужчин и 104 женщины, 46,4 и 53,6 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 56 %, татары 26 % от 282 жителей.

Транспорт 
Остановка «326-й квартал». Автобусы маршрута 2

Примечания 

Населённые пункты Анжеро-Судженского городского округа